Bonner steht für:

 Einwohner von Bonn, Stadt in Deutschland
 Junior Bonner, US-amerikanischer Film von Sam Peckinpah (1972)
 Bonner Slough, See im Brazoria County, Texas

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonner (Louisiana), im Lincoln Parish
 Bonner (Mississippi), im Jones County
 Bonner (Montana), im Missoula County
 Bonner (Nebraska), im Morrill County
 Bonner Junction, im Missoula County, Montana
 Bonner Landing, im Charlevoix County, Michigan
 Bonner Springs, im Wyandotte County, Kansas
 Bonner County, Verwaltungseinheit in Idaho

im NRHP gelistete Objekte:
 Bonner Company Town Historic District, in Bonner, Montana, ID-Nr. 10000426
 Bonner House, in Bath, North Carolina, ID-Nr. 70000438
 Bonner Springs High School, in Bonner Springs, Kansas, ID-Nr. 02000761
 Bonner-Sharp-Gunn House, in Carrollton, Georgia, ID-Nr. 70000198

Personen:
 Bonner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Bonner Beach
 Bonner Lake